Marco Fábio Ambusto (pontífice máximo em 390 a.C.), pontífice máximo em 390 a.C..
 Marco Fábio Ambusto (tribuno consular em 381 a.C.), tribuno consular em 381 e 369 a.C.. Possivelmente o mesmo que foi censor em 363 a.C.. Era neto do anterior.
 Marco Fábio Ambusto (cônsul em 360 a.C.), cônsul em  360, 356 e 354 a.C.. Era também neto do pontífice máximo em 390 a.C..
 Marco Fábio Ambusto (mestre da cavalaria em 322 a.C.), mestre da cavalaria em 322 a.C. escolhido pelo ditador Lúcio Papírio Crasso. Pode ser o mesmo que o anterior ou seu filho.

Desambiguações de antropônimos